Sonn ist der Familienname folgender Personen:

 Caren Sonn (* 1968), deutsche Hürdensprinterin
 Claudia Sonn (* 1966), deutsche Fußballspielerin
 Matthias Sonn (* 1957), deutscher Diplomat
 Peter Sonn (* 1976), österreichischer Opernsänger
 Philipp Sonn (* 2004), deutscher Fußballspieler
 Ralf Sonn (* 1967), deutscher Hochspringer

Siehe auch:
 Sonn-Müller-Reaktion
 Son